Sadko kan syfta på:

 Kupol Sadko – bergstopp i Östantarktis
 Sadko (opera) – opera av Nikolaj Rimskij-Korsakov